Синее Устье — деревня в Островском районе Псковской области.Входит в состав Островской волости.

Расположена на правом берегу реки Великая, напротив впадения в неё реки Синяя, в 27 км к югу от центра города Остров.

История 
В Писцовых Книгах 1585-87 гг. Погост Синий упомянут как центр Синской губы Островского уезда, известный тем, что "в реке Сине рыбная ловля от Синского устья до вышегородского рубежа...".

Деревня до апреля 2015 года входила в состав ныне упразднённой Городищенской волости района.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)